Артемово — деревня Ржевского района Тверской области, входит в состав сельского поселения Медведево.

География 
Находится на берегу реки Осуга в 12 км на юг от центра поселения деревни Медведево и в 25 км на юг от райцентра Ржева.

История 
В конце XIX — начале XX века являлась центром Артемовской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Курьяновского сельсовета Ржевского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, в 1994 года — в составе Курьяновского сельского округа, с 2005 года — в составе сельского поселения Медведево.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ржевского района